Ла́йма:

 Лайма (, ) — богиня счастья и судьбы в балтийской мифологии.
 «Лайма» — латвийская кондитерская фабрика.
 «Лайма» — исторические часы, одна из достопримечательностей Риги.
 Лайма — река в России, протекает в Тюменской и Свердловской областях.
 Лайма — город в штате Огайо, США.

Носители имени 
 Лайма Амелина (род. 1946) — мастер спорта международного класса по настольному теннису.
 Лайма Вайкуле (род. 1954) — советская и латвийская эстрадная певица.
 Лайме, Александр (1911—1994) — естествоиспытатель и путешественник.

См. также 
 Лайм (значения)
 Болезнь Лайма